«Во́жык» (русск. «Ёжик») — белорусский литературно-художественный иллюстрированный журнал сатиры и юмора. Издаётся ежемесячно в Минске на белорусском языке.

История издания 
Начал выходить в июле 1941 года как агитационный плакат, орган ЦК КП(б)Б, под названием «Раздавим фашистскую гадину» () (с марта 1942 года — газета-плакат). 

С августа 1945 года издаётся в Минске как журнал сатиры и юмора «Вожык». До 1958 года печатался на 8, затем на 12 страницах, с цветными иллюстрациями. С октября 2009 года по октябрь 2011 года выходил как альманах, с января 2012 года — снова как журнал сатиры и юмора. Печатает фельетоны, памфлеты, басни, притчи, стихи, рассказы, интермедии, пьесы, сценки, юморески, миниатюры, пародии, эпиграммы, каламбуры, афоризмы, анекдоты, переводы сатирических и юмористических произведений, а также карикатуры, шаржи, рисунки, плакаты, кроссворды.

Журнал издавал сатирический плакат «На колючки» (с 1963 года, два раза в год). «Бібліятэка „Вожыка“», литературное дополнение к журналу «Вожык»; выходила в издательстве ЦК КПБ с 1957 года по шесть книжек ежегодно (затем — в РИУ «Литература и искусство»).

Осенью 2021 года на сайте издательского дома «Звязда» была помещена информация о прекращении выхода этого журнала как самостоятельного издания. В ноябре 2021 тираж «Вожыка» составлял 472 экземпляра. Начиная с января 2022 его материалы публикуются на страницах еженедельной газеты «Литература и искусство» (), в качестве приложения.

Коллективные сборники в переводах Е. Весенина и В. Корчагина «Юмор "Вожыка"» и «Молодой "Вожык"» (К 25-летию журнала) вышли в библиотеке «Крокодила» (№ 7, 1959; № 7, 1966).

Главные редакторы 
 Михаил Чавусский (1941—1943)
 Кондрат Крапива (1943—1947)
 Михаил Чавусский (1947—1955)
 Павел Ковалёв (1955—1967)
 Владимир Корбан (1967—1971)
 Александр Романов (1971—1987)
 Валентин Блакит (1987—2000)
 Михась Поздняков (2000—2002)
 Алесь Письменков (2002—2004)
 Владимир Соломаха (2004—2008)
 Юлия Зарецкая (2009—2021, с перерывом)

Примечания

Ссылки 
 С. Стыкилин, И. Кременская. Справочник «Сатира советской эпохи 1917—1963»
 Постановление Совмина Республики Беларусь «Об утверждении Устава редакции журнала „Вожык“»
 Интервью с главным редактором Владимиром Саламахой

Журналы СССР
Сатирические журналы СССР
Журналы Белоруссии
Юмористические журналы
Сатирические журналы
Ежемесячные журналы
Журналы СССР на белорусском языке